Induciomarus o Indutiomarus, cap dels gals al·lòbroges
 Induciomarus o Indutiomarus, cap dels trèvers